Кульма — река в России, протекает по Свердловской области. Устье реки находится в 15 км по левому берегу реки Калинка. Длина реки составляет 10 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тавда от истока и до устья, без реки Сосьва от истока до водомерного поста у деревни Морозково, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010502512111200011390.

Примечания 

Притоки Калинки
Реки Гаринского городского округа
Реки Сосьвинского городского округа